Миха́й (Михаи́л) Венге́рский () — правитель Нитранского княжества из династии Арпадов. Младший сын Такшоня. Практически все короли Венгрии с 1046 года являлись его прямыми потомками.

Биография 

Аноним, неизвестный хронист конца XII века, в Gesta Hungarorum рассказывает, что отец Михая, Такшонь, взял в жёны женщину «из земли куманов». Однако земли, на которых доминировали куманы во времена Анонима, контролировались печенегами вплоть до 1050-х годов. Соответственно, Дьёрффи предполагает, что жена Такшоня была дочерью вождя племени печенегов. Другие историки (в том числе Золтан Корде и Дьюла Кристо) утверждают, что в работе Анонима может подразумеваться её хазарское либо волжско-болгарское происхождение.

Михай был младшим сыном Токшоня. Дьёрдь Дьёрффи пишет, что он был ещё несовершеннолетним во время крещения приблизительно в 972 году. Он принял крещение вместе со своим старшим братом Гезой, который в то время сменил наследовал отцу и стал князем венгров. Михай был назван в честь архангела Михаила. Согласно Дьёрффи, частое использование имени «Бела» его потомками — четырьмя королями и двумя герцогами из дома Арпада — подразумевает, что это было языческое имя Михая. Он также пишет, что окончание его имени «а» исключает заимствование из славянских языков, поскольку «а» указывает на женский род. Он предполагает, что имя происходит от тюркского титула bojla.

По словам Дьёрффи, Михай был верным союзником своего брата, поскольку нет никаких доказательств того, что их отношения когда-либо были напряжёнными. Геза «вероятно, подарил Михаю одно из ducatus» в Венгерском княжестве, хотя об этом нет никаких записей. По словам Штейнхюбеля, Михай получил Нитранское княжество около 971 года. Его коллега Ян Лукачка добавляет, что именно Михай сломил «сопротивление местных дворян» в герцогстве.

Судьба Михая неизвестна; Дьёрффи предлагает, чтобы он либо умер до своего брата (который умер в 997 году), либо добровольно отказался от своего княжества в пользу сына Гезы Иштвана. С другой стороны, Штейнхюбель пишет, что Михай был убит в 995 году «за что, вероятно, нёс ответственность его брат Геза». Лукачка также говорит, что Михай «был убит, по-видимому, по приказу» Гезы. Владимир Сегеш также пишет, что Геза убил Михая, по его словам, между 976 и 978 годами, но он пишет, что ему наследовал его собственный сын Ласло Лысый.

Семья 
История сохранила имена двух сыновей Михаила, Вазула и Ласло. По словам Дьёрффи, существует вероятность, жена Михаила была родственницей царя Болгарии Самуила, поскольку имена его обоих сыновей были популярны среди православных правителей, включая Комитопулов. Дьёрффи добавляет, что Михай женился на болгарке по достижению совершеннолетия приблизительно в 980 году. Семейное древо Михая и его потомков:

* Является ли Мен-Марот реально существовавшей личностью ставится под сомнение современными учёными.** Была из хазар, печенегов или волжских болгар.*** Дьёрффи пишет, что она, возможно, была членом болгарской династии Комитопулов.**** Кристо пишет, что она, возможно, была членом династии Рюриковичей.

Примечания

Литература 
Anonymus, Notary of King Béla: The Deeds of the Hungarians (Edited, Translated and Annotated by Martyn Rady and László Veszprémy) (2010). In: Rady, Martyn; Veszprémy, László; Bak, János M. (2010); Anonymus and Master Roger; CEU Press; .

Родившиеся в 950-е годы
Умершие в 990-е годы
Правители Венгрии
Правители Европы X века